

Patronyme 

 Adolphe Dechamps (1807-1875), homme politique belge ;
 Bob Dechamps (1914-2002), chanteur belge ;
 Charles Dechamps (1882-1959), acteur français ;
 Paul Dechamps (1921-1990), un footballeur belge.
 Pierre-Édouard Dechamps (1828-1896), photographe belge ;
 Victor-Auguste Dechamps (1810-1883), religieux français ;